Ichijō, ein japanischer Begriff bezeichnet:

 Im Buddhismus „das eine Fahrzeug“ ()
 Ichijō (884–947), Abt des Daigo-ji

als Name:
 Angehörige der kaiserlichen Familie:
 Ichijō (Tennō) (980–1011, reg. 986–1011)
 Ichijō no kimi, Enkelin des Seiwa-Tennō
 Ichijō no tsubone, bezeichnet drei verschiedene kaiserliche Gemahlinnen
 Ichijō Yoriko (1827–1908), genannt Mitsunomiya Noriko Jōō, die Tochter des Prinzen Kuniie 1852 mit Ichijō Takeda verheiratet.
 eine von Kujō Michiie (1193–1252) abstammende Familie des Hofadels (), bedeutende Mitglieder:
 Ichijō Norifusa (1423–1480)
 Ichijō Kanera (= Kaneyoshi; )
 Ichijō Sanetsune (1223–1284; )
 Ichijō Nobutatsu (1539–1582), Samurai der Sengoku-Zeit
 Ichijō Seibi (1877–1910), Maler und Illustrator für Literaturzeitschrift Myōjō

Künstlername, Gelehrte u. a.:
 Ichijō Gotō (1789–1876), Schnitzer, der im naturalistischen Shin-jō-Stil arbeitete
 Ichijō Kuke, eines Töpfers, Adoptivsohn des 4. Tanaka Ichinyu
 zweier bekannter Netsuke-Schnitzer
 Ichijō Masami (* 1916) (auf Taiwan); Literaturwissenschaftler, Übersetzer, Spezialist für russische Literatur
 Ichijō Toku (* 1903), Professor an der Universität Tōhoku.

In verschiedenen Schreibungen ist Ichijō- Bestandteil vieler Tempel- bzw. Orts- (oft , seltener ) und Personennamen (meist: ).

Anmerkung: Das Zeichen  wird unreformiert (vor 1948) als  geschrieben.